A categoria Selos de Timor-Leste inclui os selos emitidos em Timor-Leste para circulação no país, a partir da independência, após a retirada da Indonésia em 1999.

Selos de Timor-Leste 
Emissões comemorativas
 1999-2009

Emissões base
 Emissões base

Outras emissões
 Blocos
 Etiquetas
 Vinhetas

Outros
 Reimpressões
 Provas
 Erros
 Falsos

Ver também 
 Filatelia